wyciąg – odległość między dwoma wspinaczkowymi stanowiskami asekuracyjnymi
 wyciąg – metoda leczenia w ortopedii
 wyciąg – przyrząd do ćwiczeń 
 wyciąg – zagęszczony preparat roślinny lub zwierzęcy
 wyciąg – element broni palnej
 wyciąg – rodzaj okapu kuchennego
 wyciąg towarowy
 wyciąg szybowy
 wyciąg masztowy – dźwig przyścienny
 wyciąg laboratoryjny – dygestorium
 wyciąg narciarski
 wyciąg z aktu stanu cywilnego – obecnie odpis
 Wyciąg – osada w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Wyrzysk